Tutaj (komiks)
 Tutaj (tom wierszy)

Zobacz też 
 Deixis